Bley ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Bley (1834–1909), deutscher Apotheker und Autor
 Carla Bley (* 1936), US-amerikanische Musikerin und Komponistin
 Curt Bley (1910–1961), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Fredo Bley (1929–2010), deutscher Maler und Grafiker
 Fritz Bley (1853–1931), deutscher Schriftsteller
 Gotthold Bley (* 1929), Rechtswissenschaftler an der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaften der DDR
 Gustava Bley (1844–1930), deutsche Komponistin, Musikerin und Chorleiterin
 Heinrich Bley (1887–1948), deutscher Maler und Grafiker 
 Helmar Bley (Rechtswissenschaftler) (1929–2009), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer, Sozialrechtler
 Helmut Bley (* 1935), deutscher Historiker
 Hermann Bley (1936–2012), deutscher Fußballspieler
 Jochen Bley (* 1952), deutscher Jurist und ehemaliger Kinderdarsteller
 Karl-Heinz Bley (* 1952), deutscher Politiker (CDU)
 Ludwig Franz Bley (1801–1868), deutscher Pharmakologe
 Paul Bley (1932–2016), kanadischer Jazzpianist des Free Jazz
 Raymond Bley (1939–2012), luxemburgischer Radrennfahrer
 Sebastian Bley (* 1995), deutscher Rennrodler
 Thomas Bley (* 1951), deutscher Bioverfahrenstechniker
 Tönjes Bley (1757–1814), deutscher Wasserbauingenieur und Landvermesser
 Wulf Bley (1890–1961), deutscher Schriftsteller, Dramaturg und Radiosprecher

Siehe auch:
 Blei (Begriffsklärung)
 Blay (Begriffsklärung)
 Pley (Begriffsklärung)